Memorial Park steht für folgende Gedenkstätten:

 Granville Memorial Park, North Carolina, Vereinigte Staaten
 American Memorial Park, Saipan, Nördliche Marianen
 Sandakan Memorial Park, Malaysia

Siehe auch:
 Forest Lawn Memorial Park
 American Legion Memorial Park